Imkerhaus steht für:

 Imkerhaus (Haus), Bienenhaus
 Imkerhaus (Vorsfelde), Fachwerkhaus in Wolfsburg-Vorsfelde